Zoar ist der Name

 einer antiken Stadt östlich des Toten Meeres, siehe Zoar (Bibel)
 Zoar (Flensburg), ein Gebäude in Flensburg, das ursprünglich als Kapelle und heute als Wohngebäude dient
 altes und neues Haus Zoar (Mönchengladbach), zwei ehemalige Gebäude der Christuskirchengemeinde Mönchengladbach

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Zoar (Alabama)
 Zoar (Delaware)
 Zoar (Indiana)
 Zoar (Massachusetts)
 Zoar (New York)
 Zoar (Ohio); zu den frommen Separatisten vgl. auch Rottenacker
 Zoar (Wisconsin), im Menominee County

in Kanada:
 Zoar (Neufundland und Labrador)

in Südafrika:
 Zoar (Südafrika)